Riché ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Riché (* 1776, 1777 oder 1780; † 1847), haitianischer Politiker und Präsident von Haiti
 Pascal Riché (* 1962), französischer Journalist
 Pierre Riché (1921–2019), französischer Historiker